Wicehrabiowie Bridgeman 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1929–1935: William Clive Bridgeman, 1. wicehrabia Bridgeman
 1935–1982: Robert Clive Bridgeman, 2. wicehrabia Bridgeman
 od 1982: Robin John Orlando Bridgeman, 3. wicehrabia Bridgeman

Najstarszy syn 3. wicehrabiego Bridgeman: Luke Robinson Orlando Bridgeman

Bridgeman